Tväsjön kan syfta på
Norra Tväsjön, sjö i Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun i Småland,  (7,66 ha)
Södra Tväsjön, sjö i Vaggeryds kommun i Småland,  (1,3 ha)
Lilla Tväsjön, sjö i Boxholms kommun i Östergötland, 
Stora Tväsjön, sjö i Boxholms kommun i Östergötland,  (38,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn